Томск:

 Томск — город в России, административный центр Томской области.
 Томск-I — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги в городе Томске
 Томск-II — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги в городе Томске
 Томск-Грузовой — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги в городе Томске, код ЕСР 874302, открыта в 1958 г.
 Томск-Северный — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в городе Томске, код ЕСР 874020
 Томск (городской округ)
 «Томск» — томская телерадиокомпания, филиал ВГТРК.
 Томск — посёлок в Таборинском районе Свердловской области.
 Томск-7 — бывшее название города Северска.
 Томск-43 — одно из бывших названий села Томского.
 К-150 «Томск» — российский атомный подводный крейсер класса «Антей».
 (4931) Томск — астероид в Солнечной системе.

См. также